Calabresi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrica Calabresi (1891–1944), italienische Zoologin
 Gastone Calabresi (1886–1916), italienischer Turner
 Guido Calabresi (* 1932), US-amerikanischer Richter
 Luigi Calabresi (1937–1972), italienischer Polizeikommissar
 Mario Calabresi (* 1970), italienischer Journalist
 Ubaldo Calabresi (1925–2001), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls